

Geografia

 Bassano Bresciano – comune italiano in provincia di Brescia
 Bassano del Grappa – comune italiano in provincia di Vicenza
 Bassano in Teverina – comune italiano in provincia di Viterbo
 Bassano Romano – comune italiano in provincia di Viterbo
 Laghetto di Bassano – lago italiano (lacus Vadimonis)
 Bassano – comunità in Alberta
 Nova Bassano – comune brasiliano dello stato del Rio Grande do Sul

Onomastica
 Bassano – variante del nome proprio di persona Bassiano
 Bassano – cognome italiano

Persone
 Bassano (319-409) – vescovo di Lodi, santo
 Bassano (1946-1992)  – cantante italiano
 Bassano – famiglia di pittori italiani cui appartenevano:
 Francesco Bassano il Vecchio (1481-1539) – pittore italiano
 Francesco Bassano il Giovane (1549-1592) – pittore italiano, figlio di Jacopo
 Gerolamo Bassano (1566-1621) – pittore italiano, figlio di Jacopo
 Jacopo Bassano (1515-1592) – pittore italiano, padre di Francesco il Giovane, di Leandro e di Gerolamo
 Leandro Bassano (1557-1622) – pittore italiano, figlio di Jacopo
 Giovanni Bassano (1558-1617) – compositore italiano, legato alla Scuola veneziana nonché cornettista del tardo rinascimento e del primo barocco
 Ugo Bassano (1908-1988) – giurista e politico italiano

Altro

 Bassano (ebraico: באסאנו) – cognome ebraico, derivato probabilmente dall'arabo Bassan, elegante
 Bassano – cognome italiano
 Battaglia di Bassano – battaglia delle guerre rivoluzionarie francesi
 Battaglione alpini Bassano – Battaglione dell'Esercito Italiano
  – Squadra di calcio di Bassano del Grappa
 6460 Bassano – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Bassani
 Basso
 Bassus
 Bassiano